Betrideildin 2020 er den 77. udgave af Betrideildin.

HB Tórshavn var forsvarende mestre, de vandt deres 23. titel i forrige sæson. Sæsonen startede den 10. marts og sluttede den 26. oktober 2019.

Stilling

Topscorere

Referencer 

Fodbold i 2019
Fodbold på Færøerne